Ghibli – nome con cui viene chiamato in Libia il vento proveniente da sud-est (Scirocco)
 Ghibli – aereo bimotore italiano della seconda guerra mondiale
 Ghibli – nome dell'AMX, velivolo cacciabombardiere realizzato da Alenia/AerMacchi/Embraer, in dotazione all'Aeronautica Militare Italiana
  – torpediniera di scorta della Regia Marina
 Ghibli – galleria al plasma del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali
 Maserati Ghibli  – nome di tre modelli della casa automobilistica italiana Maserati
Maserati Ghibli (1967) – vettura sportiva della Maserati lanciata nel 1967 e prodotta fino al 1973
Maserati Ghibli (1992) – coupé della Maserati lanciata nel 1992 e prodotta fino al 1996 derivata dalla Maserati Biturbo
Maserati Ghibli (2013) – berlina sportiva lanciata dalla Maserati nel 2013
 Studio Ghibli – studio di produzione di lungometraggi animati giapponesi
 Ghibli – cantautore e chitarrista rock italiano;
 Ghibli – personaggio dei fumetti (Intrepido e Il Monello) dell'epoca di Billy Bis